Dieser Artikel behandelt die neuseeländische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017. Neuseeland nahm zum vierten Mal am Konföderationenpokal teil und qualifizierte sich durch den Gewinn der Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2016.

Kader 
Am 26. Mai nominierte Neuseelands Trainer Anthony Hudson den Kader mit 23 Spielern. Drei Spieler (Tommy Smith, Shane Smeltz und Chris Wood) kamen bereits bei der WM 2010 zum Einsatz. Michael McGlinchey und Torhüter Glen Moss  standen zwar auch im WM-Kader, kamen aber nicht zum Einsatz. Moss, Smeltz und Wood gehörten auch zum neuseeländischen Kader des Confed-Cups 2009, bei dem sie auch eingesetzt wurden.  Der 18-jährige Dane Ingham ist der jüngste Turnierteilnehmer. Er kam im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko zum Einsatz.

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf das Turnier trafen die Neuseeländer am 2. Juni in Belfast erstmals auf Nordirland (0:1), am 6. Juni in Dublin auf den irischen Zweitligisten Cabinteely FC (5:2) und am 12. Juni in Minsk erstmals auf Belarus (0:1).

Gruppenphase 

Neuseeland traf in Gruppe A auf Europameister Portugal, den CONCACAF-Gold-Cup-Sieger von 2015 Mexiko und Gastgeber Russland. Gegen Portugal und Russland haben die Neuseeländer noch nie gespielt, es gab aber ein Spiel in der WM-Vorrunde 1982 gegen die Sowjetunion, das mit 0:3 verloren wurde. Gegen Mexiko gab es in sechs Spielen einen Sieg – im ersten Spiel 1980 – und fünf Niederlagen, davon zwei in den interkontinentalen Playoffspielen der WM-Qualifikation 2014.

Die Neuseeländer verloren als einzige Mannschaft alle Gruppenspiele und schieden als Gruppenletzte aus.

Einzelnachweise und Hinweise 

FIFA-Konföderationen-Pokal 2017
Neuseeländische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal